Amelungsburg ist der Name von zwei eisenzeitlichen Wallanlagen im Weserbergland. Die Entfernung der beiden Anlagen beträgt 30 km und sie haben zueinander Sichtkontakt.
Amelungsburg (Süntel)
Amelungsburg (Lipper Bergland)